Ehemaliges Arbeitsamt steht für:

 Ehemaliges Arbeitsamt (Weimar)
 Ehemaliges Arbeitsamt Düsseldorf
 Ehemaliges Arbeitsamt Dresden